La saison 2010-2011 du Championnat d'Algérie de basket-ball est la  de la compétition.

Histoire

Clubs participants

Participants 2010-2011 
 CRB Dar Beida
 GS Pétroliers
 CSM Constantine
 NB Staoueli
 WA Boufarik
 IRB Bordj Bou Arreridj
 AS PTT Alger
 OMB Bel Abbés
 NA Hussein Dey
 USM Alger
 AB Skikda
 AU Annaba
 CRB Temouchent
 USMM Hadjout
 Olympique Batna
 ASM Blida

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Classement de la saison régulière 

|

|}

Matches de la saison régulière

Groupe A 

|Légende :

|}

Groupe B 

|Légende :

|}

Finales du Championnat 
Le CRB Dar Beida et le GS Pétroliers livreront ce vendredi (18h) à Dar El Beida, leur cinquième duel de la saison, cette fois-ci, pour le compte de la finale (aller) du championnat national de basket-ball, en attendant deux autres duels voire trois, d’ici le 8 juillet prochain, date de la finale de la Coupe d’Algérie qui les mettra également face à face.

Un rapide coup d’œil sur les quatre premières confrontations au titre de l’exercice en cours (2010-2011) donne un net avantage aux Pétroliers qui mènent par (4-0), et qui affichent de grandes ambitions pour récupérer leur doublé, qu’ils courent derrière depuis 2008, sous la bannière de l’ex-MCA. En effet, le GSP s’est contenté en 2009 de la Coupe d’Algérie en cédant le titre à l’ASPTT Alger, et en 2010, du titre national, au moment où la Coupe ornait pour la premièrte fois, la vitrine du Trèfle de Blida. Cette saison, le GSP sera opposé à son éternel rival, le CRBDB son dauphin de la saison écoulée, avec le net désir de prendre une option sur le titre avant la seconde manche prévue le  juillet à Hydra. Le CRBDB qui court derrière son premier titre dans son histoire (en Championnat et en Coupe) va jouer avec un cœur gros comme ça, pour d’abord infliger sa première défaite à son adversaire, puis viser le titre, comme l’a fait en 2009 l’ASPTT Alger (rétrogradée cette saison), lorsqu’elle avait infligé au GSP sa seule défaite de la saison, lui ravissant du coup à la surprise générale, le titre (le seul dans l’histoire de l’ASPTT), grâce Belkhodja,  sociétaire du CRBDB, auteur du K.- O. à quelques secondes de la fin, alors qu’on s’acheminait vers les prolongations. Toutefois, le représentant de la banlieue Est d’Alger a éprouvé dernièrement d’énormes difficultés face à ses adversaires respectifs, notamment depuis sa participation au dernier championnat arabe des clubs à Abu Dhabi, durant lequel il a concédé trois défaites en quatre matches. En effet, il a eu recours à la «belle» pour venir à bout du club constantinois de Mansourah, devant lequel il a concédé une courte défaite à  Dar El Beida. En Coupe d’Algérie, les hommes de Hakim Meddour ont sué sang et eau pour sortir la sympathique équipe l’OM Bel-Abbès (63- 61), lors de la récente demi-finale, disputée de surcroît à Staoueli. Toutefois, devant les grosses cylindrées telles que le GSP, le WAB et le NBS, les camarades savent sur surpasser, et ils promettent d’ailleurs, une belle surprise à leurs fans ce vendredi. Le GSP, recordman de titres (13) devant le légendaire, Darak Watani (11), et le WA Boufarik (9) se trouve sur un nuage, notamment après sa brillante qualification pour la finale, acquise dimanche dernier à Annaba au détriment du WAB (76-57), et qui visera à Dar El Beida, un double objectif : remporter son  consécutif en championnat qui le mettra sur la voie royale d’un . 
M. A.

Les confrontations GSP-CRBDB en 2010-2011
Première étape
1 -GSP - CRBDB 110-78
2-CRBDB-GSP 72-89.

3- GSP - CRBDB 101-83
4- CRBDB-GSP 62-87.
Finale de la Coupe d’Algérie
7 ou 8 : GSP – CRBDB (8 juillet).

MATCH POUR LA  PLACE
NB Staoueli-CSM Constantine ce vendredi
Le NB Staoueli rencontrera le CSM Constantine en match pour la  du Championnat d'Algérie de basket-ball (seniors messieurs) 2010-2011, vendredi (15h) à salle omnisports de Staouéli. Lors des demi-finales, le NB Staoueli s'était incliné en aller (97-80) et retour (93-76) face au GS Pétroliers, alors que le CSM Constantine, véritable révélation de la saison, a été battu lors de la «belle» face au CRB Dar Beida (97-82). Le match pour la troisième place se jouera en une seule rencontre.

Play-out

Groupe C 

|

|}

Groupe D 

|

|}

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Algérienne de Basket-ball
  de basket-ball en Algérie
  Forum Algérien de basket-ball
 Fiche du Championnat d'Algérie de basket-ball 2010-2011 - goalzz.com

Notes et références 

Algérie
Sport en Algérie en 2010
Sport en Algérie en 2011